Czuma ist der Familienname folgender Personen:

 Andrzej Czuma (* 1938), polnischer Politiker, Jurist und Historiker
 Hans Czuma (1932–2016), österreichischer Philosoph